.tn e интернет домейн от първо ниво за Тунис. Администрира се от интернет агенция на Тунис (Agence tunisienne d'Internet). Представен е през 1991 година.

Домейни от второ ниво 
 .com.tn
 .ens.tn
 .fin.tn
 .gov.tn
 .ind.tn
 .intl.tn
 .nat.tn
 .net.tn
 .org.tn
 .info.tn
 .perso.tn
 .tourism.tn
 .edunet.tn
 .rnrt.tn
 .rns.tn
 .rnu.tn
 .mincom.tn
 .agrinet.tn
 .defense.tn

Външни препратки 
 IANA .tn whois information
 .tn domain registration website

T n
Икономика на Тунис